Кристијан Мајкл Ленард Хокинс () је амерички глумац, рођен 18. августа 1969. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 2011. || || -{Soldiers of Fortune}- || || 
|-
| 2011. || || -{The River Murders}- || || 
|-
| 2011. || || -{Without Men}- || || 
|-
| 2011. || || -{Sacrifice}- || || 
|-
| 2010. || || -{Shadows of the White Nights}- || || 
|-
| 2009. || || -{Lies & Illusions}- || || 
|-
| 2009. || || -{Dolan's Cadillac}- || || 
|-
| 2008. || || -{Love Lies Bleeding}- || || 
|-
| 2007. || || -{He Was a Quiet Man}- || || 
|-
| 2005. || || -{Alone in the Dark}- || || 
|-
| 2004. || || -{Churchill: The Hollywood Years}- || || 
|-
| 2002. || || -{Windtalkers}- || || 
|-
| 2001. || || -{Cletis Tout}- || || 
|-
| 2001. || || -{3000 Miles to Graceland}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Contender}- || || 
|-
| 1998. || || -{Hard Rain}- || || 
|-
| 1998. || Лоше да лошије не може бити || -{Very Bad Things}- || || 
|-
| 1997. || || -{Austin Powers: International Man Of Mystery}- || || 
|-
| 1996. || || -{Bed of Roses}- || || 
|-
| 1996. || Сломљена стрела || -{Broken Arrow}- || || 
|-
| 1995. || || -{Murder in the First}- || || 
|-
| 1994. || Интервју са вампиром || -{Interview With The Vampire}- || || 
|-
| 1994. || || -{Jimmy Hollywood}- || || 
|-
| 1993. || || -{Untamed Heart}- || || 
|-
| 1992. || || -{FernGully: The Last Rainforest}- || || 
|-
| 1992. || || -{Kuffs}- || || 
|-
| 1991. || || -{Star Trek VI: The Undiscovered Country}- || || 
|-
| 1991. || Робин Худ: Принц лопова || -{Robin Hood Prince of Thieves}- || || 
|-
| 1991. || || -{Mobsters: The Evil Empire}- || || 
|-
| 1990. || || -{Tales from the Darkside: The Movie}- || || 
|-
| 1990. || Млади револвераши 2 || -{Young Guns II}- || || 
|-
| 1990. || || -{Pump Up the Volume}- || ||  
|-
| 1989. || || -{Gleaming the Cube}- || || 
|-
| 1989. || || -{The Wizard}- || || 
|-
| 1989. || || -{Beyond the Stars}- || || 
|-
| 1988. || Смртоносна привлачност || -{Heathers}- || Џејсон Дин ||  
|-
| 1988. || || -{Tucker: The Man and His Dream}- || || 
|-
| 1986. || || -{The Name of the Rose}- || || 
|-
| 1985. || || -{The Legend of Billie Jean}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Амерички глумци
Добитници награде Сателит